Glubokoe, ozero kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Glubokoevatnet, sjö, 
 Glubokoye (sjö i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar